VM i landevejscykling 2012 – linjeløb for mænd ved VM i landevejscykling 2012 blev afviklet den 23. september i den Limburg, Holland. Philippe Gilbert vandt.

Klassement 
Ud af løbets 210 rytter som stillede start gennemførte 177.

Referencer 

Linjeløb (mænd)